

Patronyme 

 Elisabeth von Wangenheim-Winterstein (1912-2010), épouse du grand-duc Charles de Saxe-Weimar-Eisenach et mère du prince Michael-Benedikt de Saxe-Weimar-Eisenach ;
 Gustav von Wangenheim (1895-1975), acteur, scénariste et réalisateur allemand ;
 Hans von Wangenheim (1859-1915), diplomate allemand ;
 Konrad Freiherr von Wangenheim (1909-1953), cavalier allemand.

Toponyme 

 Wangenheim, commune allemande de l'arrondissement de Gotha en Thuringe.